Regierung Jan Šrámek steht für folgende tschechoslowakische Exilregierungen:

 Regierung Jan Šrámek I (21. Juli 1940 – 12. November 1942)
 Regierung Jan Šrámek II (12./14. November 1942 – 5. April 1945)